Frans I kan syfta på:
Frans I av Frankrike (1494-1547)
Frans I av Toscana (1541-1587)
Frans I (tysk-romersk kejsare) (1708-1765)
Frans I av Österrike (1768-1835)
Frans I av Bägge Sicilierna (1777-1830)

Se även 
 Franciskus I